Semulacja (ang. Semulation) – jest to stosowany w informatyce neologizm, utworzony ze słów symulacja i emulacja, oznaczający proces kontrolowania emulacji przez symulator.